Hao (Frans-Polynesië), een gemeente in (Frans-Polynesië), tevens de naam van het belangrijkste eiland of atol
Hao (achternaam), een Chinese achternaam
Pseudoniem van Jean Mariette of Mittéï, een Belgische stripauteur
Hao (voormalige stad), een voormalige Chinese hoofdstad, nabij het huidige Xi'an
Hao (rivier), een rivier in Thailand, zijrivier van de Nan